José Ignacio Wert, universitaire et homme politique espagnol
 Jacques de Wert, compositeur franco-flamand
 Kevin Wert, ancien skieur alpin canadien

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme